Het Hoogovenstoernooi 1995 was een schaaktoernooi dat plaatsvond in het Nederlandse Wijk aan Zee. Het werd gewonnen door Aleksej Drejev. Het was een van de weinige keren dat het toernooi in een knock-outvorm werd gespeeld.

Eindstand

Externe link 
Alle uitslagen van 1995 (Toernooiwebsite)

Tata Steel-toernooi
Schaken in 1995